Шу́ба — верхній одяг з хутра або його замінників.
 «Шу́ба» — народна назва поширеної страви з оселедця.
 Шуба (прізвище)